Amt Hagenow-Land
 Hagenow Land (stacja kolejowa)